Dartmouth kan syfta på:

 Dartmouth College – ett privat universitet i Hanover, New Hampshire, USA
 Dartmouth-konferensen – startskottet för artificiell intelligens som forskningsområde 1956

Geografi

Kanada

 Dartmouth, Nova Scotia – en tätort i provinsen Nova Scotia

Storbritannien

 Dartmouth, England – en stad och en civil parish i South Hams Devon

USA

 Dartmouth, Massachusetts – en kommun (town) i Bristol County, Massachusetts